The Four Feathers (1921), filme mudo com Harry Ham
 The Four Feathers (1929), filme mudo com Richard Arlen
 The Four Feathers (1939), filme com Ralph Richardson (As Quatro Penas Brancas ou ''As Quatro Plumas, no Brasil)
 The Four Feathers (1977), telefilme com Beau Bridges (As Quatro Penas Brancas, em Portugal)
 The Four Feathers (2002), filme com Heath Ledger e Kate Hudson (As Quatro Penas Brancas, em Portugal, e As Quatro Plumas, no Brasil)

Ou ainda
 Four Feathers (1915), filme mudo com Edgar L. Davenport